Питон (Python) може да се отнася за:

 Питон – вид голяма змия
 Питон – чудовище от древногръцката митология
 Питон () – език за програмиране
 „Питон“ — американски филм на режисьора Ричард Клабауг от 2000 г.
 Питон – телохранител на Александър Македонски и генерал
 Питон (син на Агенор) – офицер на Александър Македонски и сатрап на Вавилон